Who Dat (Young Jeezy), een single van de Amerikaanse rapper Young Jeezy
 Who Dat (J. Cole), een single van de Amerikaanse rapper J. Cole